Radnice ist ein Begriff der tschechischen Sprache und bedeutet Rathaus.
Es ist auch der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Radnice, Stadt im Okres Rokycany
Radnice, Ortsteil von Pavlov u Loštic, Okres Šumperk
Radnice, aufgelassener Ort auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary